Dublin kan syfta på:

 Dublin II-förordningen – reglerar inom EU vilken stat som ansvarar för handläggandet om asylansökan
 Dublin Core – en metadata-standard för beskrivning av digitala objekt
 Dublin GAA – representativa lag inom Gaelic games

Personer

Efternamn 
 Dion Dublin, engelsk fotbollsspelare
 Jeffrey Dublin, godsägare i Hudson County, New Jersey 
 Keith Dublin, engelsk fotbollsspelare
 Louis Israel Dublin, litauisk-amerikansk statistiker
 Marquess of Dublin, Robert de Vere, 9:e earl av Oxford

Geografi

Australien 

 Dublin (ort i Australien), South Australia, Mallala,

Irland 

 Dublin – huvudstad 
 Dublin (grevskap) – grevskap runt staden

USA 

 Dublin, Georgia, countyhuvudort, Laurens County, 
 Dublin, Indiana, ort, Wayne County, 
 Dublin, North Carolina, Bladen County, 
 Dublin, Texas, Erath County, 
 Dublin, Virginia, Pulaski County, 
 Dublin, New Hampshire, ort, Cheshire County, 
 Dublin, Ohio, ort, Franklin County, 
 Dublin, Pennsylvania, Bucks County, 
 Dublin, Kalifornien, ort, Alameda County,